bagno – typ ekosystemu
 bagno (Ledum) – rodzaj (lub subsekcja) roślin z rodziny wrzosowatych
 bagno zwyczajne – gatunek rośliny z rodziny wrzosowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wg TERYT jest ich 42, w tym 13 podstawowych

 Miejscowości podstawowe
 Bagno – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie
 Bagno – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Bagno – wieś w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec
 Bagno – wieś w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Sława
 Bagno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Bagno – przysiółek w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Brzesko
 Bagno – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabłonna
 Bagno – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek
 Bagno – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Bagno – wieś w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Jaświły
 Bagno – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie
 Bagno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie
 Bagno – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Świeszyno

Integralne części miast

Integralne części wsi

Inne 
 Bagno – szczyt w południowo-zachodniej części Gorganów
 Bagno – cykl artykułów Stanisława Witkiewicza
 Bagno – określenie deputowanych z centrum w Legislatywie i Konwencie Narodowym

Zobacz też